Mužská čtyřhra Moselle Open 2016 probíhala ve druhé polovině září 2016. Do deblové soutěže metského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl polsko-francouzský pár Łukasz Kubot a Édouard Roger-Vasselin, jehož členové nestartovali společně. Kubot se rozhodl turnaje nezúčastnit. Roger-Vasselin nastoupil s krajanem Julienem Benneteauem, aby v úvodním kole podlehli Marcusi Daniellovi a Marcelu Demolinerovi.

Vítězem čtyřhry se v repríze gstaadského finále z léta 2016 stal nenasazený chilsko-argentinský pár Julio Peralta a Horacio Zeballos, který zdolal chorvatsko-novozélandské turnajové trojky Mateho Paviće s Michaelem Venusem výsledkem 6–3 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali třetí společný titul, i třetí v probíhající sezóně. Zeballos vybojoval šestou deblovou trofej na okruhu ATP Tour a Peralta třetí takovou.

Nasazení párů 
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)
  Oliver Marach /  Fabrice Martin (semifinále)
  Mate Pavić /  Michael Venus (finále)
  Robert Lindstedt /  Ajsám Kúreší (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2016
ATP World Tour 2016